Ali Pascha (från mansnamnet Ali och titeln Pascha) kan syfta på bland andra:

* Ali Pascha (amiral) (död 1571), överbefälhavare för osmanska flottan i slaget vid Lepanto 1571
 Ali Pascha Tepelena (Ali Pascha av Janina, 1741–1822), härskare över stora delar av det då turkiska Albanien och Grekland
 Ali I al-Husain (Ali Pascha av Tunisien, död 1756), sultan av Tunis
 Kilic Ali Pascha (1519–1587), korsar och amiral 
 Mehmed Ali Pascha (1827–1878), turkisk fältherre
 Mehmed Emin Ali Pascha (1815–1871), turkisk statsman
 Muhammad Ali Pascha (1769–1848), ståthållare och vicekonung i Egypten (från 1805)